Тејтум има више значења:
 Тејтум (Тексас)
 Тејтум (Јужна Каролина)
 Тејтум (Нови Мексико)